Il doppio maschile del Canada Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Evgenij Kafel'nikov e Andrej Ol'chovskij erano i detentori del titolo, ma solo Ol'chovskij ha partecipato in coppia con Ken Flach.

Flach e Ol'chovskij hanno perso nel 1º turno contro Sébastien Leblanc e Jocelyn Robichaud.

Patrick Galbraith e Paul Haarhuis hanno battuto in finale 7–6, 6–3 Mark Knowles e Daniel Nestor.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Byron Black /  Grant Connell (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)
 Patrick Galbraith /  Paul Haarhuis (campioni)

 Guy Forget /  Jakob Hlasek (primo turno) 
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (quarti di finale) 
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (semifinali) 
 Jiří Novák /  Daniel Vacek (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Canada Open 1996
ATP Tour 1996